«День мертвецов: Злая кровь» () — болгаро-американский фильм ужасов режиссёра Эктора Эрнандеса. Ремейк фильма 1985 года. Премьера в США состоялась 5 января 2018 года, в России — 4 января. В ноябре 2018 года фильм возглавил список из 15 худших хорроров в истории кинематографа, основанный на оценках критиков сайта Rotten Tomatoes.

Сюжет 
Человечеству грозит вымирание в результате вируса, который делает из людей зомби. Команда военных смогла спрятаться в катакомбах, в которых девушка Зои ищет вакцину. И ей это почти удаётся, беда лишь в том, что отсутствует один элемент. В сопровождении военных Зои едет в город, где находится лаборатория, в которой она работала до эпидемии и где есть нужные вещества. Там же среди прочих зомби скрывается бывший сексуальный маньяк Макс. В момент начала эпидемии он пытался изнасиловать Зои, но был убит ворвавшимися зомби. Но даже сейчас, будучи зомби, Макс продолжает вожделеть её и пробирается на военную базу.

В ролях

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 2018 года
Фантастические фильмы 2018 года
Ремейки фильмов ужасов
Фильмы о зомби
Постапокалиптические фильмы
Фильмы о катакомбах
Фильмы про вирусы
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов Болгарии
Фильмы ужасов 2018 года
Фильмы Болгарии 2018 года
Фильмы о врачах